Ел План де лас Гаљинас, Лома де Ороско има више значења:

 Ел План де лас Гаљинас, Лома де Ороско (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел План де лас Гаљинас, Лома де Ороско (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику